Баллия:

 Баллия — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Баллия — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.